Det finns flera personer med namnet John Hughes, bland annat:

 John Hughes (filmskapare) (1950–2009), amerikansk manusförfattare, filmregissör och producent
 John Hughes (tonsättare) (1873–1932), koralkompositör
 John Hughes (professor) (född 1958), professor i datavetenskap
 John Hughes (författare)
 John Hughes (affärsman) (1815–1889), brittisk affärsmannen